Die Premijer Liga 2021/22, die einem Sponsorenvertrag zufolge auch M:tel Premijer Liga genannt wird, war die 22. Spielzeit der höchsten bosnisch-herzegowinischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie startete am 16. Juli 2021 und endete am 29. Mai 2022. Titelverteidiger war der FK Borac Banja Luka.

Modus 
Die zwölf Teams spielten jeweils dreimal gegeneinander. Dadurch absolvierte jede Mannschaft 33 Spiele. Der Meister qualifizierte sich für die UEFA Champions League. Der Zweite, Dritte und der Pokalsieger spielten in der UEFA Europa Conference League. Die letzten beiden Teams stiegen ab.

Die drei Absteiger der letzten Saison wurden durch NK Posušje, FK Rudar Prijedor und FK Leotar Trebinje ersetzt.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz (für int. Startplätze = direkter Vergleich) – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison auf rsssf.com
 Statistiken fctables.com

Einzelnachweise 

2021
Fußballsaison 2021/22